Mary Anderson (1859–1940) – amerykańska aktoka teatralna
 Mary Anderson (1866–1953) – amerykańska ranczerka, twórca wycieraczek samochodowych
 Mary Anderson (1897–1986) – amerykańska aktorka kina niemego
 Mary Anderson (1915–2007) – amerykańska polityk, burmistrz Kinney w stanie Minnesota
 Mary Anderson (1920-2014) – amerykańska aktorka filmowa
 Mary Anderson (ur. 1926) – amerykańska łyżwiarka
 Mary Anderson (ur. 1939) – amerykańska pisarka

Zobacz też 
 Mary Anderson Bain (1911–2006) – amerykańska polityk